X-Bow steht für:
 KTM X-Bow, ein Sportwagen der Marke KTM
 Ulstein X-Bow, eine Schiffsbugform der Firma Ulstein